

Celles – municipalità nella provincia dell'Hainaut
 Celles – municipalità nella Provincia di Namur

Celles – comune del dipartimento dell'Ariège nella regione dell'Occitania
 Celles – comune del dipartimento del Cantal nella regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi
 Celles – comune del dipartimento della Charente Marittima nella regione della Nuova Aquitania
 Celles – comune del dipartimento della Dordogna nella regione della Nuova Aquitania
 Celles – comune del dipartimento dell'Hérault nella regione dell'Occitania